Термин диференцијација може имати следећа значења:

 Поступак налажења извода у математици,

 Ћелијска диференцијација у биологији,
 Планетарна диференцијација у планетологији,

 Производна диференцијација у маркетингу,